Kuurajärvi kan syfta på:
Kuurajärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (1,46 km²)
Kuurajärvi, Övertorneå kommun, ort i Övertorneå kommun, 
Vähä Kuurajärvi, sjö i Övertorneå kommun,  (14 ha)
Kuurajärvi (sjö i Finland),